Бундеве или тикве (лат. -{Cucurbitaceae}-), породица је дикотиледоних скривеносеменица која садржи око 965 врста распоређених у око 95 родова. Природни ареал распрострањења обухвата тропске и суптропске области планете. У ову породицу спадају познате културне биљке попут краставца, лубенице, тикви, тиквица, бундева.

Опис 

Биљке ове породице су пузавице, пењачице или лијане, најчешће угластог стабла, са релативно крупним листовима прекривеним оштрим длакама. Цветови су најчешће жуте боје (понекад црвене), једнополни. Биљке су дводоме или ређе једнодоме. Плод је бобица, са чврстом кором (чиме подсећа на чауру). Семе је спљоштено.

Класификација

Племенска класификација

Најновија класификација -{Cucurbitaceae}- разграничава 15 племена:

 Племе Gomphogyneae Benth. & Hook.f.
 Alsomitra (Blume) Spach (1 sp.)
 Bayabusua  (1 sp.)
 Gomphogyne Griff. (2 spp.)
 Gynostemma Blume (10 spp.)
 Hemsleya Cogn. ex F.B.Forbes & Hemsl. (30 spp.)
 Neoalsomitra Hutch. (12 spp.)
 Племе Triceratieae A.Rich. 
 Anisosperma Silva Manso (1 sp.)
 Cyclantheropsis Harms (3 spp.)
 Fevillea L. (8 spp.)
 Pteropepon (Cogn.) Cogn. (5 spp.)
 Sicydium Schltdl. (7 spp.)
 Племе Zanonieae Benth. & Hook.f.
 Gerrardanthus Harvey in Hook.f. (3–5 spp.)
 Siolmatra Baill. (1 sp.)
 Xerosicyos Humbert (5 spp.)
 Zanonia L. (1 sp.)
 Племе Actinostemmateae H.Schaef. & S.S.Renner
 Actinostemma Griff. (3 spp.)
 Племе Indofevilleeae H.Schaef. & S.S.Renner
 Indofevillea Chatterjee (1 sp.)
 Племе Thladiantheae H.Schaef. & S.S.Renner
 Baijiania A.M.Lu & J.Q.Li (30 spp.)
 Thladiantha Bunge 1833 (5 spp.)
 Племе Siraitieae H. Schaef. & S.S. Renner
 Siraitia Merr. (3–4 spp.)
 Племе Momordiceae H.Schaef. & S.S.Renner
 Momordica L. (60 spp.)
 Племе Joliffieae Schrad. 
 Ampelosicyos Thouars (5 spp.)
 Cogniauxia Baill. (2 spp.)
 Telfairia Hook. (3 spp.)
 Племе Bryonieae Dumort.
 Austrobryonia H.Schaef. (4 spp.)
 Bryonia L. (10 spp.)
 Ecballium A.Rich. (1 sp.)
 Племе Schizopeponeae C.Jeffrey
 Herpetospermum Wall. ex Hook.f. (3 spp.)
 Schizopepon Maxim. (6–8 spp.)
 Племе Sicyoeae Schrad.
 Cyclanthera Schrad. (40 spp.)
 Echinocystis Torr. & A.Gray (1 sp.)
 Echinopepon Naudin (20 spp., including Brandegea Cogn.)
 Frantzia Pittier (5 spp.)
 Hanburia Seem. (7 spp.)
 Hodgsonia Hook.f. & Thomson (2 spp.)
 Linnaeosicyos H.Schaef. & Kocyan (1 sp.)
 Luffa Mill. (5–7 spp.)
 Marah Kellogg (7 spp.)
 Nothoalsomitra Hutch. (1 sp.)
 Sicyos L. (75 spp., including Sechium P.Browne)
 Trichosanthes L. (≤100 spp.)
 Племе Coniandreae Endl.
 Apodanthera Arn. (16 spp.)
 Bambekea Cogn. (1 sp.)
 Ceratosanthes Adans. (4 spp.)
 Corallocarpus Welw. ex Benth. & Hook.f. (17 spp.)
 Cucurbitella Walp. (1 sp.)
 Dendrosicyos Balf.f. (1 sp.)
 Doyerea Grosourdy (1 sp.)
 Eureiandra Hook.f. (8 spp.)
 Gurania (Schltdl.) Cogn. (37 spp.)
 Halosicyos Mart.Crov (1 sp.)
 Helmontia Cogn. (2–4 spp.)
 Ibervillea Greene (9–10 spp.)
 Kedrostis Medik. (28 spp.)
 Melotrianthus M.Crovetto (1–3 spp.)
 Psiguria Neck. ex Arn. (6–12 spp.)
 Seyrigia Keraudren (6 spp.)
 Trochomeriopsis Cogn. (1 sp.)
 Tumamoca Rose (2 spp.)
 Wilbrandia Silva Manso (5 spp.)
 Племе Benincaseae Ser.
 Acanthosicyos Welw. ex Hook.f. (1 sp.)
 Benincasa Savi (2 spp., including Praecitrullus Pangalo)
 Borneosicyos  (1–2 spp.)
 Cephalopentandra Chiov. (1 sp.)
 Citrullus Schrad. (4 spp.)
 Coccinia Wight & Arn. (30 spp.)
 Ctenolepis Hook. f. 1867 (3 spp.)
 Cucumis L. (65 spp.)
 Dactyliandra Hook.f.  (2 spp.)
 Diplocyclos (Endl.) T.Post & Kuntze (4 spp.)
 Indomelothria  (2 spp.)
 Khmeriosicyos  (1 sp.)
 Lagenaria Ser. (6 spp.)
 Lemurosicyos Keraudren (1 sp.)
 Melothria L. (12 spp., including M. scabra)
 Muellerargia Cogn. (2 sp.)
 Papuasicyos  (8 spp.)
 Peponium Engl. (20 spp.)
 Raphidiocystis Hook.f. (5 spp.)
 Ruthalicia C.Jeffrey (2 spp.)
 Scopellaria W.J.de Wilde & Duyfjes (2 spp.)
 Solena Lour. (3 spp.)
 Trochomeria Hook.f. (8 spp.)
 Zehneria Endl. (ca. 60 spp.)
 Племе Cucurbiteae Ser.
 Abobra Naudin (1 sp.)
 Calycophysum H.Karst. & Triana (5 spp.)
 Cayaponia Silva Manso (50–59 spp., including Selysia Cogn.)
 Cionosicys Griseb. (4–5 spp.)
 Cucurbita L. (15 spp.)
 Penelopeia Urb. (2 spp.)
 Peponopsis Naudin (1 sp.)
 Polyclathra Bertol. (6 spp.)
 Schizocarpum Schrad. (11 spp.)
 Sicana Naudin (4 spp.)
 Tecunumania Standl. & Steyerm. (1 sp.)

Систематика 

Савремена молекуларна филогенија предлаже следеће односе:

Референце

Литература

Спољашње везе 

 -{Cucurbitaceae in T.C. Andres (1995 onwards)}-
 -{Cucurbitaceae in L. Watson and M.J. Dallwitz (1992 onwards). The families of flowering plants: descriptions, illustrations, identification, information retrieval.}-